Die Liste der Weltmeister im Shorttrack verzeichnet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den seit 1976 jährlich stattfindenden Shorttrack-Weltmeisterschaften, aufgeteilt nach Männern und Frauen sowie nach Disziplin. Im Anschluss an einen Überblick über die Titelträger und eine Auflistung der Medaillengewinner findet sich eine Aufstellung der insgesamt erfolgreichsten WM-Teilnehmer – sortiert nach Zahl der von ihnen gewonnenen Goldmedaillen – sowie eine Nationenwertung.

Die Weltmeisterschaften von 1976 bis 1980 wurden nicht als solche ausgetragen (1976–77: World Competition, 1978–80: ISU Championships), werden aber mittlerweile in der Darstellung des Weltverbandes und demnach auch in dieser Liste gleichwertig zu späteren Titelkämpfen behandelt. Von 1976 bis 2000 wurden ausschließlich Weltmeister im Mehrkampf und in der Staffel gekürt. Seit 2001 führt die Internationale Eislaufunion (ISU) auch die Sieger auf den Einzelstrecken 500 Meter, 1000 Meter und 1500 Meter als Weltmeister.

In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren waren Sportler aus Kanada und aus Japan die erfolgreichsten Shorttracker. Die Kanadierinnen Sylvie Daigle und Nathalie Lambert gewannen in dieser Zeit (inklusive Titeln mit der Staffel) jeweils 15 WM-Goldmedaillen. Seit Mitte der 1990er-Jahre gingen die meisten Titel nach China und Südkorea. Die Chinesinnen Yang Yang und Wang Meng sowie Wiktor Ahn, der bis 2010 unter seinem Geburtsnamen Ahn Hyun-soo für Südkorea und danach für Russland antrat, wurden jeweils 18-fache Weltmeister.

Hinweis: Die folgenden Auflistungen berücksichtigen nicht die Titelträger bei Teamweltmeisterschaften, die von 1991 bis 2011 unabhängig von den Weltmeisterschaften an einem anderen Ort stattfanden. Die Liste folgt somit der Darstellung der ISU, die Weltmeisterschaften und Teamweltmeisterschaften ebenfalls voneinander getrennt führt.

Überblick Weltmeister und Streckensieger 
Die beiden folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Erstplatzierten bei den im Rahmen von Shorttrack-Weltmeisterschaften ausgetragenen Wettkämpfen im Mehrkampf, über 500 Meter, 1000 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter und in der Staffel (im Regelfall 5000 Meter bei den Männern und 3000 Meter bei den Frauen). Aus Platzgründen wird jeweils nur das Land der siegreichen Staffel aufgeführt, die genaue Aufstellung der Staffelläufer findet sich weiter unten in der Aufführung der Medaillengewinner. 1976 wurden zwei Männerstaffeln gelaufen: eine über 3000 Meter, die das britische Team gewann, und eine über 5000 Meter, die die US-Mannschaft für sich entschied.

Gelb hinterlegte Zellen zeigen an, dass der jeweilige Sieger des Rennens in der ISU-Statistik als Weltmeister geführt wird. Das betrifft sämtliche Mehrkampf- und Staffelwettbewerbe sowie seit 2001 die Rennen über 500, 1000 und 1500 Meter. Der 3000-Meter-Wettkampf (für den sich nur die besten Läufer der vorherigen Strecken qualifizieren) zählt ausschließlich für den Mehrkampf. Die Gewinner in solchen Rennen, die nicht als eigenständige WM-Wettbewerbe ausgeschrieben waren, sind kursiv markiert.

Sylvie Daigle aus Kanada war 1983 die erste Athletin, die alle Wettbewerbe einer Shorttrack-Weltmeisterschaft gewann. Später gelang dies auch den beiden Südkoreanern Kim Ki-hoon (1992) und Kim Dong-sung (2002) sowie Suzanne Schulting aus den Niederlanden (2021) – wobei Kim Ki-hoon 1992 nicht den Staffelweltmeistertitel holte. 1987 teilten sich Toshinobu Kawai und Michel Daignault punktgleich den Mehrkampftitel bei den Männern, zehn Jahre später kam es bei den Frauen zum Gleichstand zwischen Chun Lee-kyung und Yang Yang (A), die den ersten Shorttrack-Weltmeistertitel im Mehrkampf für China errang.

Männer

Frauen

Medaillengewinner 
Die folgenden Tabellen führen alle in der ISU-Datenbank gelisteten Medaillengewinner bei Shorttrack-Weltmeisterschaften seit 1976. Bei den Staffeln werden dabei nicht nur die Läufer genannt, die im Finale zum Einsatz kamen, sondern auch die Ersatzläufer, die im Vorlauf antraten.

Männer

Mehrkampf

500 Meter

1000 Meter

1500 Meter

Staffel

Frauen

Mehrkampf

500 Meter

1000 Meter

1500 Meter

Staffel

Erfolgreichste WM-Teilnehmer 
Die Liste der erfolgreichsten WM-Teilnehmer nennt alle Shorttracker, die mindestens sechs Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gewannen. Dabei werden auch Titel mit der Staffel mitgezählt, wobei eine eigene Spalte angibt, wie viele Goldmedaillen ein Athlet als Einzelsportler holte. Am erfolgreichsten sind nach dieser Rechnung die Chinesinnen Wang Meng und Yang Yang (A), die jeweils 18 Weltmeistertitel errangen – gleich viele wie Wiktor Ahn, der sechzehn Mal für Südkorea und zweimal für Russland siegte. Die meisten Medaillen unabhängig von der Farbe holte der Kanadier Charles Hamelin, der zwischen 2005 und 2021 insgesamt 37 Mal auf dem Siegerpodest stand. Am häufigsten erfolgreich im Mehrkampf waren Wiktor Ahn und Yang Yang (A) mit jeweils sechs Titeln, wobei Yang zwischen 1997 und 2002 sechs Mal in Folge Mehrkampf-Weltmeisterin wurde, Ahn fünf Mal (2003 bis 2007, zusätzlich 2014).

 Platz: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, dann die Bronzemedaillen.
 Name: Name des Athleten.
 Land: Das Land, für das der Athlet startete.
 M/W: Das Geschlecht des Athleten (männlich/weiblich).
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
 Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Einzelgold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen, die in einer Individualdisziplin gewonnen wurden.
 Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Stand aller Daten: nach der WM 2021

Nationenwertung 
Mehr als zwei Drittel der seit 1976 vergebenen Medaillen (sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen) holten Shorttracker aus Südkorea, Kanada oder China. Bei den Männern ist Südkorea die historisch stärkste Nation vor Kanada, während bei den Frauen China und Südkorea in etwa gleichauf liegen. Unter den europäischen Nationen sind die Niederlande am stärksten (Stand: 2021). 

Die russischen Sportler durften wegen eines von der Welt-Anti-Doping-Agentur verhängten Ausschlusses bei der WM 2021 nicht unter ihrer Nationalflagge antreten und starteten stattdessen als neutrales Team mit der Flagge der Russischen Eislaufunion. Diese Liste führt beide Teams – Russland und Russische Eislaufunion – analog zur ISU getrennt voneinander in der Nationenwertung.

Gesamt

Männer

Frauen

Weblinks 
 World Short Track Speed Skating Championships Overview in der Ergebnisdatenbank der Internationalen Eislaufunion (ISU) – Überblick über alle Medaillengewinner seit 1976, Klick auf die Jahreszahlen und dann auf die Disziplin führt zu weiteren Details inklusive Staffelläufer
 Für einige Weltmeisterschaften sind die offiziellen Ergebnisse als PDF-Dateien auf shorttrackonline.info archiviert: 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 – auf der Seite sind zudem weitere Ergebnisse vermerkt
 Überblicke über die Streckensieger Frauen und Männer auf sport-komplett.de (jeweils nur die Jahre 1978 bis 2004)

Einzelnachweise 

 
!
Weltmeister
Shorttrack